Renzi, en kulle i Sydsudan
 Anna Renzi, en italiensk operasångerska.
 Matteo Renzi, en italiensk politiker som var Italiens premiärminister 2014–16
 Rick Renzi, en amerikansk republikansk politiker och affärsman